Gfehret ist der Name folgender Orte:

 Gfehret (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gfehret (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft der Gemeinde Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich